California kan syfta på:

 California – en delstat i USA, se Kalifornien
 California (film, 1946) – regisserad av John Farrow
 California (film, 1977) – en spaghettiwesternfilm
 341 California – en asteroid
 Californiaströmmen – en kall, södergående ytström i Stilla havet
 Ferrari California – en sportbil från den italienska biltillverkaren Ferrari
 University of California – ett universitet i USA
 California, Aruba (fyr) - en fyr på Aruba

Fartyg 
 SS California – namnet på flera skepp
 USS California– namnet på flera fartyg i USA:s flotta
 California-klass – en amerikansk fartygsklass (robotkryssare)

Historiska områden 

 Republiken Kalifornien, en kortlivad stat deklarerad under mexikanska kriget
 Las Californias, en region längs Nordamerikas västkust under spanskt och mexikanskt styre
 Island of California, en tidig geografisk missuppfattning att halvön Baja California var en ö

Musik 
 California (musikalbum av American Music Club)
 California (musikalbum av Electric Prunes)
 California (musikalbum av Mr. Bungle)
 California (musikalbum av Gianna Nannini)
 California (musikalbum av Wilson Phillips)
 "California" (låt av Belinda Carlisle)
 "California" (låt av Mylène Farmer)
 "California" (låt av John Mayall)
 "California" (låt av Phantom Planet)
 "California" (låt av Flash and the Pan)
 California (låt av Bob Dylan) – en låt av Bob Dylan på albumet NCIS: The Official TV Soundtrack - Vol. 2
 California (låt av Hollywood Undead) – en låt av Hollywood Undead på albumet Swan Songs
 California (låt av Joni Mitchell) – en låt av Joni Mitchell på albumet Blue
 California (musikgrupp) – en musikgrupp med Les Fradkin

Personer 
 California Molefe (född 1980), löpare från Botswana
 Randy California (1951-1997), amerikansk musiker

Geografi

Brasilien 

 Califórnia kommun, Brasilien, Paraná,

Chile 

 California (gruva i Chile), Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta,

Colombia 

 California kommun, Colombia, Santander, 
 California, Colombia,

Mexiko 

 California, Chihuahua, Jiménez, 
 California, Chiapas, Villaflores, 
 Baja California (halvö)  en långsmal halvö i nordvästra Mexiko
 Californiaviken  en havsvik som skiljer halvön Baja California från mexikanska fastlandet.

Storbritannien
 California, Cambridgeshire – en ort i Cambridgeshire, England
 California, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 California, Skottland  Storbritannien
 California, Suffolk – en ort i Suffolk, England
 California, West Midlands – en ort i Birmingham, West Midlands, England

USA 

 Kalifornien, delstat, 
 California, Maryland, Saint Mary's County, 
 California, Missouri, countyhuvudort, Moniteau County, 
 California, Pennsylvania, ort, Washington County, 
 California, Kentucky  
 California City, Kalifornien